Мовча́н — українське прізвище, походить від слів мовчати, мовчун.

 Мовчан Борис Олексійович (1928) — український учений у галузі фізичного металознавства та металургії, академік АН УРСР (1978).
 Мовчан Валерій Іванович (1959) — український велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Мовчан Василь Архипович (1903 — 1964) — український іхтіолог-рибовод, член-кореспондент АН УРСР (1951).
 Мовчан Вікторія Вікторівна (1976—2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Мовчан Володимир Петрович (* 1951) — український політик.
 Мовчан Дмитро Васильович (1978—2017) — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Мовчан Євгеній Михайлович (1974—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мовчан Єгор Хомич (1898–1968) — український кобзар, сліпий з дитинства.
 Мовчан Іван Іванович (1939) — відомий археолог, Лауреат Державної премії УРСР.
 Мовчан Іван Михайлович (1964) — голова Вінницької обласної державної адміністрації від грудня 2012.
 Мовчан Ірина Павлівна (* 1990) — українська фігуристка.
 Мовчан Микола Вікторович (? — 2022) — головний сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Мовчан Микола Петрович — український дипломат.
 Мовчан Михайло Андрійович (1964) — український футболіст, тренер, педагог.
 Мовчан Оксана Сергіївна — українська громадська діячка та керівчиня.
 Мовчан Олександр Андрійович — радянський, український актор театру і кіно. Заслужений артист України (2002).
 Мовчан Олександр Леонідович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мовчан Олексій Васильович ( 1994) — український громадсько-політичний діяч. Народний депутат України 9-го скликання.
 Мовчан Олена Дмитрівна (1976) — українська спортсменка (стрибки на батуті), заслужений майстер спорту України.
 Мовчан Павло Михайлович (1939) — український поет, кінодраматург, перекладач, громадський діяч.
 Мовчан Сергій Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мовчан Федір Лук'янович (?—1683) — український військовик доби Гетьманщини. Сердюцький, компанійський, прилуцький полковник.
 Мовчан Юліан Григорович (1913–2002) — український лікар, журналіст, письменник.
 Мовчан Юрій Васильович — український зоолог, іхтіолог.
 Мовчан Ярослав Іванович (1957–2017) — український еколог, громадський і державний діяч.

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Мовчани  // 
Українські прізвища